Als Regionalrat kann eines der folgenden Gremien bezeichnet sein:

 Regionalrat in Frankreich (Conseil regional), siehe Regionen Frankreichs#Institutionen
 Regionalverband (Israel)
 Consiglio regionale in Italien
 Regionalrat (Namibia)
 Regional councils in Neuseeland, siehe Regionen Neuseelands#Regional councils
 Regionalrat (Nordrhein-Westfalen)